North Wales Coast League 1897–98 var den femte sæson af den walisiske fodboldliga North Wales Coast League. Ligaen havde deltagelse af seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev for anden sæson i træk vundet af Llandudno Swifts FC.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – North Wales Coast League Tables 1897-98

Noter 

1897-98
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898